Ел Вихија има више значења:

 Ел Вихија (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Вихија (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Вихија (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Вихија, Сан Николас дел Монте (Тлалнепантла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Вихија (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Вихија (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Вихија (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Вихија (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Вихија (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Вихија (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику